William Ball – astronomo britannico
 William L. Ball – politico statunitense